Микава:

Топоним 
 Японский топоним — 三河 или 三川, означает «три реки»
 Микава — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигаситагава префектуры Ямагата.
 Микава — историческая провинция Японии в регионе Тюбу в центре острова Хонсю.
 Микава — залив на тихоокеанском побережье Японии, в префектуре Айти

Фамилия 
 Микава, Аполлон Сейдукович (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Микава, Гунъити (1888—1981) — адмирал Японского императорского флота во время Второй мировой войны.
 Микава, Алексей Викторович (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Микава, Валериан Викторович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Микава, Николай Маркозович (1910—1996) — грузинский советский писатель, прозаик, драматург, переводчик и государственный деятель.
 Микава, Уту Джотович (1812—1878) — командующий крестьянским восстанием в Самегрело (1856—1857).